Centella glabra är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Centella glabra ingår i släktet centellor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Centellor
glabra